Puchert ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Puchert (1929–2016), deutscher Historiker
 Florian Puchert (* 1981), deutscher Drehbuchautor, Regisseur und Musikproduzent
 Georg Puchert (1915–1959), deutsch-baltischer Waffenhändler
 Herbert Puchert (1914–1997), deutscher Politiker (SED); Vorsitzender des Rats des Bezirks Potsdam
 Rainer Puchert (* 1934), deutscher Hörspielautor

Siehe auch:
 Pucher